HDO ima više značenja.
 1,6-Heksandiol
 Hidrodeoksigenacija